Вильясекилья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Толедо, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Меса-де-Окания. Занимает площадь 77 км². Население — 2653 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 29 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Толедо